LCT kann bedeuten:
 das Enzym Lactase bzw. das dafür codierende Gen
 Landing Craft, Tank, ein US-amerikanisches bzw. britisches Landungsboot zum Transport von Panzern
 Große clostridiale Zytotoxine (von large clostridial cytotoxins)
 Laser Communication Terminal, eine lasergestützte Kommunikationsverbindung, insbesondere zu und zwischen Satelliten
 LCTs -Long chain triglycerides (Fettsäuren mit 14 bis 24 C-Atome gebunden)
 Local Craft Terminal, ein lokale Bedieneinheit von technischen Geräten; besonders bei i. d. R. fernbedienten oder -gewarteten Geräten

LCT